Legion of Pain (en español "Legión del Dolor"), es un equipo en parejas de lucha libre profesional, El equipo estaba compuesto por Sunny Dhinsa y Gzim Selmani.

Dentro de sus logros, está el haber sido una vez Campeones en Parejas de Raw y una vez Campeones en Parejas de NXT. Además fueron los segundos ganadores del Dusty Rhodes Tag Team Classic.

Historia

WWE (2015-2020)

NXT (2016-2018) 
En 8 de junio de 2016, The Authors of Pain hicieron su debut en NXT TakeOver: The End después de la lucha de American Alpha y The Revival acompañandos por su mánager Paul Ellering, quien hizo su regreso a la WWE. Durante varias semanas siguieron derrotando equipos, y luego fueron anunciados como uno de los equipos para el Dusty Rhodes Tag Team Classic, donde fueron los victoriosos del torneo tras derrotar en la final a TM-61 en NXT Takeover Toronto.

Luego de haber ganado el Dusty Rhodes Tag Team Classic, comenzaron un feudo con DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) quienes eran los actuales campeones en ese entonces, retándolos por los campeonatos en NXT Takeover San Antonio, donde logran consagrase Campeones en Pareja de NXT, Logrando así sus primeros campeonatos en WWE. Retuvieron sus campeonatos frente a los excampeones, DIY, el 1 de marzo en NXT. El 15 de marzo en NXT derrotaron a The Ealy Brothers. Tras el combate, DIY y The Revival interfirieron aclarando que querían los títulos y que serían capaces de vencerlos. Por lo tano, el GM William Regal pactó un combate de Triple Amenaza Eliminatorio para NXT TakeOver: Orlando por los campeonatos.

El 19 de agosto en NXT Takeover: Brookyn III perdieron sus campeonatos ante SAni†Y.

Raw (2018-2020) 
En la edición del 9 de abril de RAW, The Authors of Pain, junto con Ellering, hicieron su debut en el roster principal como heels, derrotando a Heath Slater & Rhyno. Después del combate, Akam y Rezar le dijeron a Ellering que retrocediera, indicando que ya no iba a administrar el grupo. La semana siguiente, AOP (sin Ellering), derrotó a Slater & Rhyno en una revancha. Luego derrotarian a equipos como The Titus World Wide(Titus O'Neil & Apollo Crews), The B-Team(Bo Dallas & Curtis Axel) y Heath Slater & Rhyno en Main Event. El 3 de septiembre se reveló que Drake Maverick sería el nuevo mánager del equipo.

En RAW derrotaron a Seth Rollins en 2-on 1 Handicap Match ganando los Campeonatos en Pareja de Raw por primera vez. Representaron a la Marca Raw en Survivor Series en un combate por equipos contra los Campeones en Pareja de SmackDown Live! Sheumus & Cesaro, llevándose la victoria los Campeones en Pareja de Raw para su marca, ninguno de los títulos estuvo en juego.
En diciembre entraron en una rivalidad con Bobby Roode & Chad Gable, Quienes los habían derrotado en el Raw. Luego de un par de luchas entre estos 2 equipos, el Raw perdieron los Campeonatos en Pareja de RAW ante ellos en una 2-on-3 Handicap Match en la cual cubrieron a Maverick. Luego de esto estuvieron en una Fatal-4-Way Match por una oportunidad a los Campeonatos en Pareja de RAW de Roode & Gable, que no lograron ganar, siendo derrotados por The Revival.

Empezando el 2019, Akam se lesionó dejando a Rezar luchar en solitario en Main Event hasta su regreso en abril, luego desaparecerian ambos de la televisión, teniendo combates en House Show hasta que regresaron en Super Show-Down en participando en la 51-Man Battle Royal Match, donde Rezar eliminó al Campeón Peso Crucero de la WWE Tony Nese, luego Akam & Rezar eliminarian a Tucker, sin embargo Akam sería eliminado Erik y Rezar sería eliminado por Ivar, después desaperecerian nuevamente de televisión y de los House Shows.  

En octubre se emitieron videos anunciando su regreso en su idioma nativo. Regresarían a la televisión en el Raw del 18 de noviembre atacando a Curt Hawkins & Zack Ryder mientras estos tenían una entrevista, la siguiente semana en Raw regresarían a luchar, derrotando a Curt Hawkins & Zack Ryder y más tarde esa noche intervinieron en el combate de Seth Rollins contra Kevin Owens solo para atacar Owens y no atacaron a Rollins, la siguiente semana volverían a atacar a Owens en su combate contra Bobby Lashley. Owens lo estaría buscando en el Raw  del 9 de diciembre, atacaron a Owens en el estacionamiento cuando finalmente Seth Rollins se les unió y atacó de igual manera a Owens comenzando un feudo junto a Rollins contra Kevin Owens, la siguiente semana junto a Seth Rollins atacaron al Campeón de los Estados Unidos de la WWE Rey Mysterio, la siguiente semana en Raw después de que Owens rechazara a Rollins de unírsele, atacarían a Owens y más tarde esa noche acompañaron a Seth Rollins en su combate contra Rey Mysterio por el Campeonato de los Estados Unidos. Sin embargo, al final junto a Rollins atacaron a Kevin Owens, Rey Mysterio y a Samoa Joe, en la siguiente semana en Raw, Samoa Joe se añadió al feudo con Kevin Owens atacandose entre ambos.

Empezando el 2020, en el Raw del 6 de enero junto a Seth Rollins fueron derrotados por Kevin Owens, Samoa Joe & The Big Show(quien hacia su regreso) por descalificación debido a que Rollins atacó a Show con una silla, luego se pactó el primer Fist Fight Match contra Kevin Owens, Samoa Joe & The Big Show para el 13 de enero en Raw, en el que Buddy Murphy se uniría al ataque contra Show, ayudando a ganar el combate, y la siguiente semana junto a Rollins le darían la bienvenida a Buddy Murphy a su alianza pero serían interrumpidos y atacados por Kevin Owens & The Viking Raiders(Erik e Ivar). En Royal Rumble, junto a Buddy Murphy acompañaron a Seth Rollins en la Men's Royal Rumble Match entrando de #30, salvando a Rollins de ser eliminado por Kevin Owens y junto a Rollins eliminaron a Owens, sin embargo después junto a Buddy Murphy fueron atacados y sacados del ringside por Aleister Black, Kevin Owens & Samoa Joe, dejando solo a Rollins en el proceso. En el Raw posterior atacaron a The Viking Raiders(Erik e Ivar) en backstage, la siguiente semana en Raw junto a Buddy Murphy derrotaron a Kevin Owens & The Viking Raiders(Erik e Ivar), la siguiente semana en Raw serían atacados por Kevin Owens, Samoa Joe & The Viking Raiders, más tarde esa noche junto a Seth Rollins & Buddy Murphy derrotaron a Kevin Owens, Samoa Joe & The Viking Raiders(Erik e Ivar), la siguiente semana acomapañaron a Seth Rollins a dar un "sermon" pero serían atacados por Kevin Owens & The Viking Raiders y para más tarde esa noche junto a Buddy Murphy perdieron ante Kevin Owens & The Viking Raiders(Erik e Ivar) por descalificación debido a que Seth Rollins interfirió atacando a Owens, después del combate seguirían atacando a Owens pero fueron atacados por The Street Profits(Angelo Dawkins & Montez Ford).

El 10 de marzo se informó que Rezar sufrió una lesión en el bíceps, lo que puso al equipo en pausa. El 4 de septiembre, tanto Akam como Rezar fueron liberados de sus contratos con la WWE.

Circuito independiente (2022-presente) 
En mayo de 2022, Sunny Dhinsa y Gzim Selmani, ahora conocidos como Legion of Pain, anunciaron el lanzamiento de su promoción de lucha libre profesional, Wrestling Entertainment Series (WES).

En lucha 
 Movimientos finales en equipo
 The Last Chapter (Russian legsweep / Lariat combinación)
 Movimientos de firma en equipo
 Super Collider (Stereo powerbombs, después de colisionar a sus oponentes)
 Neckbreaker (Akam) / sitout powerbomb (Rezar) combinación
 Spinning sidewalk slam (Rezar) / running big boot (Akam) combinación

 Mánager
 Paul Ellering
 Drake Maverick

Campeonatos y logros 
 WWE
 Dusty Rhodes Tag Team Classic (Segundos ganadores) - Akam & Rezar.
 NXT Tag Team Championship (1 vez)
 Raw Tag Team Championship (1 vez)

Referencias 

Equipos de lucha libre profesional
Equipos de la WWE
Equipos de NXT